Паскини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паскини, Алиса (итал. Alice Pasquini; род. 1980 год, Рим, Италия) — итальянский уличный художник, сценарист и иллюстратор.
 Паскини, Николас (исп. Nicolás Pasquini; род. 2 января 1991 года, Лос-Сурхентес) — аргентинский футболист, играющий на позиции полузащитника.